Пётр Александрович Рауш (род. 18 июня 1963) — активист российского анархического и антивоенного движения, историк, публицист. Один из немногих действующих российских анархистов, начинавших политическую деятельность в конце 1980-х годов, таких как Вадим Дамье, Владлен Тупикин, Пётр Рябов и пр.

Ранняя биография 
Родился 18 июня 1963 года, учился в ЛГПИ им. А. И. Герцена, защитил кандидатскую диссертацию по истории, до лета 1990 года работал школьным учителем.

Общественная деятельность 
Один из основателей Ассоциации движений анархистов, соредактор газеты анархистов Питера «Новый Свет» (в 1989—2006 годах).

Участвовал в таких анархических группах, как Анархо-синдикалистская свободная ассоциация (АССА), Маргинальные анархические контр-инициативы (МАКИ), Движение жёсткой анархии (ДЖАН) и Питерская лига анархистов (ПЛА).

C 1988 года систематически участвовал в различных протестных и антифашистских акциях в Ленинграде—Петербурге, во время январских событий 1991 года в Литве отправился в Каунас, во время ГКЧП был на баррикадах в Ленинграде, с марта 2000 по март 2007 года регулярно был соорганизатором еженедельного пикета против политики властей Российской Федерации на Северном Кавказе. Также был организатором и участником одних из первых экоанархических  в России: против Балаковской АЭС (1990), против строительства Горьковской АСТ (1991) и против Ленинградской АЭС в Сосновом Бору (1992).

С 1993 года принимал участие в организации и развитии коммунитарного проекта «Новый путь» в деревне Бочево Бокситогорского района Ленинградской области. Утверждал, что «первоначально одним из мотивов такого рода деятельности выступало стремление обеспечить некий „путь к отступлению“ в условиях катастрофической ситуации в больших городах или в случае начала гражданской войны. Теперь, скорее, это попытка защитить себя от наступления стабилизировавшейся государственной системы и уход от положения, в котором гражданская война не начинается».

В 2005—2007 годах работал на петербургской радиостанции «Свободный голос», а также являлся участником Ассоциации антифашистских организаций Петербурга и Антивоенного комитета. За ряд экологических передач на радио был отмечен на конкурсе «Экостиль — 2006» Санкт-Петербургского отделения Международного Зелёного Креста и Общероссийского движения Зелёных «Родина». В 2007 году наряду с Дмитрием Приговым, Львом Рубинштейном, Михаилом Барщевским и другими деятелями искусства и общественными деятелями принял участие в художественном проекте «Свобода как цитата».

В результате преследований со стороны силовых органов эмигрировал из России, некоторое время жил в Киеве, где принимал участие в деятельности местных анархических групп. Некоторыми анархическими группами в России проводились акции в защиту Петра Рауша. В 2008 году получил статус беженца в Швеции, где и проживает с этого времени.

В связи с задержаниями в 2002—2003 годах в ходе акций анархистов в Санкт-Петербурге и Москве обращался в 2006 году в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконное задержание и жестокое обращение со стороны сотрудников милиции, а также на отсутствие расследования жестокого обращения на внутригосударственном уровне (, жалоба № 17767/06). В 2016 году суд отказал в дальнейшем рассмотрении этого дела в связи с нарушением сроков подачи документов.

В 2011 году Пётр Рауш покинул Ассоциацию движений анархистов, но продолжил вести анархическую и правозащитную деятельность в эмиграции.

См. также 

 Вадим Дамье
 Игорь Подшивалов
 Илья Романов
 Пётр Рябов
 Владлен Тупикин
 Александр Шубин

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки

Дополнительные источники

Выступления

Избранные статьи

Интервью 

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Персоналии:Самиздат
Кандидаты исторических наук
Анархисты России
Анархо-капиталисты
Зелёные анархисты
Анархо-индивидуалисты
Общественные деятели России
Политические эмигранты
Публицисты России
Радиоведущие России
Редакторы России
Дела Европейского суда по правам человека с участием России
Русские эмигранты четвёртой волны в Швеции
Анархисты Швеции
Активисты против чеченских войн